Выступление Черногории на конкурсе песни Евровидение 2007, которое прошло в столице Финляндии в городе Хельсинки, стало 1-м конкурсом на Евровидении для этой страны. Страну представлял Стэфан Фади с песней 'Ajde kroči.

Национальный отбор 
Прошел 25 февраля 2007.

Голосование 
В полу-финале Черногории самое большое (7) баллов дала .

См. также 
 Черногория на «Евровидении»

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения

Страны на «Евровидении-2007»